Austria:
 Frauental an der Laßnitz – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg

Inne:
 Frauental – klasztor
 Frauental – pałac

Zobacz też:
 Frauenthal